

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sulików – część miasta Siewierz
 Sulików – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików 
 Sulików – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków

Zobacz też 
 Sulikowo